Molekulska formula -{C6H4Cl2}- se može odnositi na:

 1,2-Dihlorobenzen
 1,3-Dihlorobenzen
 1,4-Dihlorobenzen